Заилечный сельсовет — сельское поселение в Акбулакском районе Оренбургской области Российской Федерации.

Административный центр — село Весёлый Первый.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Оренбургской области от 2 сентября 2004 года № 1424/211-III-ОЗ «О наделении муниципальных образований Оренбургской области статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, установлении и изменении границ муниципальных образований».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Акбулакского района
Сельские поселения Оренбургской области